Soskice ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Soskice, Baron Stow Hill (1902–1979), britischer Rechtsanwalt und Politiker (Labour Party), Mitglied des House of Commons, britischer Innenminister

 Janet Soskice (* 1951), britisch-kanadische Hochschullehrerin und Theologin